Дана Уиллер-Николсон (, род. ) — американская актриса, которая появилась в нескольких десятках телевизионных шоу и фильмов. Она наиболее известна благодаря главной женской роли в фильме 1985 года «Флетч».

Личная жизнь 
Уиллер-Николсон родилась в Нью-Йорке, в семье Джоан (в девичестве Вейтмейер) и Дугласа Уиллер-Николсон. Дед Даны был основателем американской компании-производителей комиксов 'DC Comics', первоначально названную 'National Allied Publications'. Дана Уиллер-Николсон замужем за режиссёром Алексом Смитом и проживают в Остине, штат Техас.

Фильмография

Телевидение 

На телевидении, Уиллер-Николсон снялась в недолго просуществовавшем ситкоме Beverly Hills Buntz (NBC, 1987—1988), а в 2001 году присоединилась к дневной мыльной опере ABC «Все мои дети». С 2007 по 2011 год у неё была второстепенная роль в сериале «Огни ночной пятницы», а в 2014 и 2015 годах она появилась в роли злобной матери Скарлетт О’Коннор в сериале «Нэшвилл». В дополнение к этому, Уиллер-Николсон была гостем в «Сайнфелд», «Секретные материалы», «Секс в большом городе», «Полиция Нью-Йорка», «Закон и порядок» и «Юристы Бостона».

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США